Kinétika (: kinesis - gibanje) ima več pomenov.

 kinetika - veja (tehniške) mehanike, ki proučuje gibanje teles in njihov vzrok.
 kinetika togih teles - proučevanje gibanja togih teles.
 kemijska kinetika - področje fizikalne kemije, ki preučuje hitrosti kemijskih reakcij.